Pasco (motorfietsmerk), een Australisch historisch motorfietsmerk
Pasco (provincie), een provincie van Peru
Pasco (regio), een regio van Peru
Cerro de Pasco, de hoofdstad van de regio
Pasco (Washington), een stad in de Amerikaanse staat Washington